Реве́н () — город и коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Административный центр кантона Ревен. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08363.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 115 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 19 км к северу от Шарлевиль-Мезьера. Стоит на Маасе. Здесь находится устье реки Фо.

Климат 
Климат океанический континентальный мягкой зимой и относительно тёплым летом. Осадки равномерно распределены на протяжении года.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 7462 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 4792 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3118 были экономически активными, 1674 — неактивными (показатель активности — 65,1 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 3118 активных работали 2377 человек (1386 мужчин и 991 женщина), безработных было 741 (352 мужчины и 389 женщин). Среди 1674 неактивных 455 человек были учениками или студентами, 477 — пенсионерами, 742 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (церковь доминиканцев; 1-я четверть XVIII века). Исторический памятник с 1920 года.
 «Испанский дом» (XVII век). Двухэтажный дом возведён на каменном фундаменте, первый этаж построен из камня и кирпича. Стены второго этажа сделаны из самана. Сейчас в доме расположен музей истории Ревена. Исторический памятник с 1990 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны